Offenhausen kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Offenhausen, Bayern – kommun i Landkreis Nürnberger Land, Bayern, Regierungsbezirk Mittelfranken,

Österrike 

 Offenhausen (kommun), Oberösterreich, Wels-Land,